

Architettura
 Michajlovka – tenuta nobiliare presso San Pietroburgo

Geografia

Idronimi
 Michajlovka – fiume russo della Buriazia
 Michajlovka – fiume russo del Territorio del Litorale

Azerbaigian
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mixaylovka 
 Michajlovka – fino al 1998 nome russo del centro abitato di Dəyirmanlar

Armenia
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mikhaylovka

Bielorussia
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Homel' nel Distretto di Svetlahorsk nel Krasnaŭski sel'savet
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Homel' nel Distretto di Svetlahorsk nel Mikalaŭski sel'savet
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Hrodna
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Babrujsk
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Chocimsk
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Mahilëŭ nel Distretto di Kruhlae
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Michajlaŭka della Regione di Minsk

Crimea
 Michajlovka – centro abitato del Distretto di Lenine
 Michajlovka – centro abitato del Distretto di Nyžn'ohirs'kyj
 Michajlovka – centro abitato del Distretto di Saky
 Michajlovka – vecchio nome di Borodino

Kazakistan
 Michajlovka – centro abitato della Regione di Aqmola nel Distretto di Aršaly
 Michajlovka – centro abitato della Regione di Aqmola nel Distretto di Sandyqtau
 Michajlovka – centro abitato della Regione del Kazakistan Orientale nel Distretto di Borodulikha
 Michajlovka – centro abitato della Regione del Kazakistan Orientale nel Distretto di Šemonaiha
 Michajlovka – centro abitato della Regione di Qostanay nel Distretto di Meńdíqara
 Michajlovka – centro abitato della Regione di Qostanay nel Distretto di Qarabalyq
 Michajlovka – centro abitato della Regione di Pavlodar
 Michajlovka – centro abitato della Regione del Kazakistan Settentrionale nel Distretto di Mamlût
 Michajlovka – centro abitato della Regione del Kazakistan Settentrionale nel Distretto di Qyzylžar
 Michajlovka – vecchio nome di Qursaı 
 Michajlovka – vecchio nome di Qarakól
 Michajlovka – vecchio nome di  Qyzylaǵash
 Michajlovka – vecchio nome di Sarykemer
 Michajlovka – vecchio nome di  Qarasaı batyr
 Michajlovka – vecchio nome di Qoshqarata
 Michajlovka – vecchio nome di Maıatas

Kirghizistan 
 Michajlovka – centro abitato della Regione di Ysyk-Köl

Moldavia
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mihailovca nel Distretto di Cimișlia
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mihailovca nel Distretto di Florești
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mihailovca nel Distretto di Rîbnița
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mihailovca nel Distretto di Sîngerei

Russia
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Blagoveščenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Burlinskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Kamenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Kulundinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Kur'inskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nello Smolenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Suetskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Tolčichinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Tret'jakovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nell'Ust'-Kalmanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Chabarskij rajon nel Novoil'inskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato del Territorio dell'Altaj nel Chabarskij rajon nello Zjat'kovo-Rečenskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur nell'Archarinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur nel Blagoveščenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur nel Mazanovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur nel Michajlovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Astrachan' nel Charabalinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Astrachan' nel Enotaevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Astrachan' nel Limanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Abzelilovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Abzelilovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Al'šeevskij rajon nell'Abdrašitovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Al'šeevskij rajon nel Karmyševskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Askinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Aurgazinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Bakalinskij rajon nel Dijaševskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Bakalinskij rajon nel Michajlovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Bižbuljakskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Blagoveščenskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Buzdjakskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Gafurijskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Davlekanovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Duvanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Ermekeevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Iglinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Išimbajskij rajon nello Janurusovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Išimbajskij rajon nello Skvorčichinskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Karmaskalinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Kujurgazinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Meleuzovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Miškinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nello Sterlitamakskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nell'Ufimskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Fëdorovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nel Chajbullinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Baschiria nello Šaranskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Belgorod nel Prochorovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Belgorod nel Valujskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Brjanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Gordeevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Klimovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Mglinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Počepskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk nel Suražskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Buriazia nel Kižinginskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Buriazia nello Zakamenskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Volgograd
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Volgograd nell'Ol'chovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Vologda
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Voronež nel Kantemirovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Voronež nel Kaširskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Irkutsk
 Michajlovka – centro abitato del Territorio della Transbajkalia
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Černjachovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaliningrad nel Pravdinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Meščovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Sel'skoe poselenie selo Kol'covo
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nel Sel'skoe poselenie selo Saškino
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga nello Žukovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kemerovo nel Novokuzneckij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kemerovo nel Prokop'evskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk nel Bogotol'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk nel Bol'šemurtinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk nel Dzeržinskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk nel Kanskij rajon nel Georgievskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk nel Kanskij rajon nel Terskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk nell'Užurskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kurgan
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Goršečenskij rajon nel Soldatskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Goršečenskij rajon nell'Udobenskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nello Železnogorskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Korenevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nell'Oktjabr'skij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Ponyrovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Ryl'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Čeremisinovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Fatežskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nel Sudžanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Kursk nello Zolotuchinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Lomonosovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado nel Vyborgskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Dolgorukovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nell'Eleckij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Krasninskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Lebedjanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nello Stanovljanskij rajon nel Michajlovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nello Stanovljanskij rajon nel Pal'na-Michajlovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Lipeck nel Terbunskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Repubblica dei Mari
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nell'Ardatovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nell'Atjaševskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nel Bol'šebereznikovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nel Dubënskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nell'El'nikovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nell'Insarskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nel Ljambirskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nel Romodanovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Mordovia nel Ruzaevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nell'Istrinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Serpuchovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Solnečnogorskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Knjagininskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Krasnooktjabr'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Kulebakskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Sečenovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Sosnovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nello Šatkovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nell'Iskitimskij rajon nel Gilëvskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nell'Iskitimskij rajon nel Verch-Koënskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Karasukskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Kolyvanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Kujbyševskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Kupinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nell'Ust'-Tarkskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nello Zdvinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Bol'šerečenskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Kolosovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Kormilovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Mar'janovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Muromcevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Nazyvaevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nell'Okonešnikovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Sargatskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Sedel'nikovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Čerlakskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Tarskij rajon nel Ložinikovkoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk nel Tarskij rajon nel Vasisskoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – vecchio nome del centro abitato di  Čajkino nell'Oblast' di Omsk
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nell'Abdulinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nell'Aleksandrovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Buguruslanskij rajon nel Bestuževskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Buguruslanskij rajon nel Michajlovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Kurmanaevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nell'Oktjabr'skij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Ponomarëvskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Sakmarskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Severnyj rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orenburg nel Sol'-Ileckij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Novodereven'skovskij rajon nel Nikitinskoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nel Novodereven'skovskij rajon nel Starogol'skoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nell'Orlovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Sverdlovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nell'Urickij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Zalegoščenskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Orël nello Znamenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Penza nel Belinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Penza nel Luninskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Penza nel Mokšanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Penza nel Penzenskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Penza nello Zemetčinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Perm' nel Černušinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Perm' nell'Ordinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Perm' nell'Uinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio del Litorale nel Čuguevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Territorio del Litorale nel Michajlovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio del Litorale nell'Ol'ginskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Kamenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Kašarskij rajon nell'Industrial'noe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Kašarskij rajon nel Verchnesvečnikovskoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Krasnosulinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Neklinovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Celinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rostov nel Tacinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Miloslavskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Pitelinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Rjažskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nel Saraevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan' nello Šackij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Samara nel Chvorostjanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Samara nel Koškinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Samara nel Krasnojarskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Samara nel Sergievskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nell'Atkarskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Balašovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nell'Ekaterinovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nell'Ekaterinovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nell'Eršovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Fëdorovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Kalininskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Marksovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Novoburasskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Saratovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Saratov nel Voskresenskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Sachalin
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nel Garinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nel Kamyšlovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nel Tavdinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Dorogobužskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Monastirščinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Počinkovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Roslavl'skij rajon nell'Ekimovičkoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Roslavl'skij rajon nel Kostyrëvskoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Roslavl'skij rajon nel Roslavl'skoe sel'skoe poselenie
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nello Smolenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Territorio di Stavropol'
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nell'Inžavinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Kirsanovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Mordovskij rajon nell'Aleksandrovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Mordovskij rajon nel Lavrovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Mordovskij rajon nel Novopokrovskij possovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Moršanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Pervomajskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Petrovskij rajon nel Novositovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Petrovskij rajon nel Pokrovo-Čičepinskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Pičaevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nello Ržaksinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nel Tokarëvskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nello Žerdevskij rajon nel Burnakskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nello Žerdevskij rajon nello Špikulovskij sel'sovet
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tambov nello Znamenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato del Tatarstan nell'Aktanyšskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Tatarstan nell'Arskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Tatarstan nel Čistopol'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Tatarstan nel Leninogorskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Tatarstan nel Musljumovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato del Tatarstan nel Nurlatskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tver'
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tomsk nell'Asinovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tomsk nel Tomskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tomsk nello Šegarskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tomsk nello Zyrjanskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Černskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Kamenskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Kimovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Kireevskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Novomoskovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nello Ščëkinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Suvorovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nell'Uzlovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Venëvskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tjumen' nel Golyšmanovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tjumen' nell'Išimskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tjumen' nel Jarkovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tjumen' nel Kazanskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tjumen' nel Sladkovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Tjumen' nel Tobol'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Udmurtia nell'Igrinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Udmurtia nel Kambarskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Ul'janovsk nel Teren'gul'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Ul'janovsk nell'Ul'janovskij rajon 
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk nel Kartalinskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk nel Kizel'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk nel Plastovskij rajon
 Michajlovka – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk nell'Uvel'skij rajon
 Michajlovka – centro abitato della Ciuvascia
 Michajlovka – centro abitato della Sacha Jakuzia

Turchia
 Michajlovka – nome russo di Akyaka

Ucraina
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Beršad'
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Vinnycja
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Hajsyn
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Tul'čyn
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Šarhorod
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Vinnycja nel Distretto di Jampil' 
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Volinia nel Distretto di Lokači
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Volinia nel Distretto di Luc'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Apostolove
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Krynyčky
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Novomoskovs'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di P"jatychatky
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Synel'nykove
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Solone
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Sofiïvka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Tomakivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k nel Distretto di Caryčanka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Krynyci nell'Oblast' di Donec'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Oleksandrivka 
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nella città di Gorlovka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nella città di Donec'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Pokrovs'k nella Michajlivs'ka sil's'ka rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Pokrovs'k nella Novoekonomična selyščna rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Tel'manove
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Donec'k nel Distretto di Šachtars'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Jemil'čyne
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Korosten'
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Chorošiv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Ljubar
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Olevs'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Žytomyr nel Distretto di Žytomyr
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Mychajlivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Zaporižžja nel Distretto di Vil'njans'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Bohuslav
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Bila Cerkva
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Brovary
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Tetiïv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kiev nel Distretto di Volodarka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Oleksandrija
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Oleksandrivka 
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Dobrovelyčkivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Kirovohrad nel Distretto di Novoukraïnka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Kreminna
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Novoajdar
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Pereval's'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Luhans'k nella Roven'kivs'ka mis'ka rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Stanycja Luhans'ka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Luhans'k nel Distretto di Troïc'ke
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Leopoli
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Baštanka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Berezanka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Brats'ke
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Veselynove
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Vradiïvka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Jelanec'
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Kazanka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Nova Odesa
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Očakiv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Snihurivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Mykolaïv nel Distretto di Mykolaïv 
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Anan'ïv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Berezivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Biljaïvka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Ljubašivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Odessa nel Distretto di Sarata
 Michajlovka – vecchio nome del centro abitato di  Pšenyčne 
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Velyka Bahačka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Hrebinka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Dykan'ka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Kobeljaky
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Mašivka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Poltava nel Distretto di Zin'kiv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Ostroh
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Radyvyliv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Rivne nel Distretto di Rivne
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Buryn'
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Krasnopillja
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Sumy nel Distretto di Lebedyn
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Borščiv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Lanivci
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Ternopil' nel Distretto di Pidhajci
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Valky
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Velykyj Burluk
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Dvorična
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Krasnokuts'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Lozova nella Artil'na sil's'ka rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Lozova nella Katerynivs'ka sil's'ka rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Pervomajs'kyj
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Charkiv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Čuhuïv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove nella Nyžn'oburluc'ka sil's'ka rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove nella Volos'ko-Balaklijs'ka sil's'ka rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Ševčenkove nella Ševčenkivs'ka seliščna rada
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Ivanivka 
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Novovoroncovka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Skadovs'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Cherson nel Distretto di Verchnij Rohačyk
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Dunaïvci
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Izjaslav
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Slavuta
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Jarmolynci
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj nel Distretto di Čemerivci
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Drabiv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Kaniv
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Kam"janka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Lysjanka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Čornobaj
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Čerkasy nel Distretto di Zvenyhorodka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Novhorod-Sivers'kyj
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Černihiv nel Distretto di Snovs'k
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Černivci nel Distretto di Hlyboka
 Michajlovka – nome russo del centro abitato di Mychajlivka dell'Oblast' di Černivci nel Distretto di Kel'menci

Pagine correlate
Mychajlivka